Бронзовки () — род жуков из подсемейства Бронзовки семейства пластинчатоусых.

Описание 
Длина тела 16—23 мм.
Относительно крупные жуки с продолговатым, несколько суженным назад телом. Снизу тело блестящее, сверху — с металлическим блеском, матовое или с бархатистым налетом. Окраска различная — чаще всего зелёная, золотисто-зеленая, красновато-зеленая, медно-красная, темно-бронзовая, пурпурная, фиолетовая, синяя, чёрная.

Тело снизу покрыто на боках груди и брюшке негустыми, относительно длинными, обычно светлыми волосками. Сверху в негустых волосках или голое.

Наличник довольно большой, прямоугольный, с закругленными передними углами и более или менее сильно закругленно-выемчатым передним краем. Голова сверху пунктирована и часто покрыта волосками. Переднеспинка слегка поперечная, уже основании надкрылий, суживается кпереди. Переднеспинка покрыта точками, посредине, в особенности в задней половине, чаще более мелкими и менее густыми, по бокам более крупными многочисленными волосками, чаще без белых пятен, иногда (например, С. viridiopaca) с 2—4 белыми пятнами. Щиток довольно большой.

Надкрылья продолговатые, несколько суженные кзади, с сильными плечевыми и развитыми предвершинными буграми, выпуклым. Кроме пунктировки, на надкрыльях имеются более или менее многочисленные волоски и не особенно многочисленные белые пятна — частично маленькие, кругловатые, частично имеющие вид тонких поперечных волнистых перевязей. Часть этих пятен занимает определенное положение. Кроме пятен, нередко бывают дополнительные маленькие кругловатые, не занимающих определенного положения, белые пятнышка.
Пигидий умеренно или довольно сильно выпуклый.

Передние голени снаружи с 3 зубцами и с вершинной шпорой. Средние и задние голени снаружи с 1 зубцом, на вершинах трехзубчатые, с 2 заостренными шпорами. Лапки по длине мало отличаются от голеней.

Личинка 
Личинка большая, толстая, С-образно изогнутая, покрытая длинными и многочисленными волосками.
Голова поперечная, вершина лобного треугольника закругленная. 1-е дыхальце наибольшее, остальные приблизительно одинаковой величины. На анальном стерните, в его задней части, довольно длинные заостренные шипики образуют 2 правильных ряда, содержащие в каждом по 18—28 шипиков.

Размножение 
Яйца откладывают в мертвую трухлявую древесину и древесный детрит. Нахождение личинок в почве, обычно недалеко от остатков древесных корней, связано, вероятно, с их вторичным проникновением туда из древесного субстрата. Личинки развиваются в древесном субстрате (гнилая древесина). Личинки питаются мертвой древесиной. Продолжительность генерации в основном равна одному году.

Ареал 
В состав рода входят виды, которые распространены в большей части Европы, в северной Африке и Азии. Наибольшее количество видов, распространено в Средиземноморской подобласти; из них 8 видов для неё эндемичны и лишь 1 вид — бронзовка золотистая — широко распространена в Европе и Азии.

Биология и местообитания 
Представители рода — лесные обитатели, поскольку они биологически связаны с древесной растительностью, но, будучи светолюбивыми и теплолюбивыми, держатся в основном на полянах и опушках, на открытых пространствах, например в степях, при наличии там зарослей кустарников. В резко засушливых областях (степях, полупустынях и пустынях) они не встречаются в типичных условиях ландшафта, так как живут здесь в лучше увлажненных местах, связанных с пониженным рельефом. Встречаются как в низменностях, так и в горах, где поднимаются до высоты 2000—2300 м над уровнем моря.
Жуки питаются чаще всего частями цветов, иногда молодыми листьями и плодами, очень охотно сосут древесный сок.

Список видов 

 Cetonia angulicollis
 Cetonia asiatica
 Бронзовка золотистая (Cetonia aurata)
 Cetonia aurataeformis
 Cetonia bensoni
 Cetonia carthami
 Cetonia chinensis
 Cetonia cypriaca
 Cetonia delagrangei
 Cetonia delfilsi
 Cetonia filchnerae
 Cetonia funeraria
 Cetonia gotoana
 Cetonia iijimai
 Cetonia izuensis
 Cetonia kemali
 Cetonia kolbei
 Cetonia magnifica
 Cetonia pallida
 Cetonia pilifera
 Cetonia pililineata
 Cetonia pisana
 Cetonia pokornyi
 Cetonia prasinata
 Cetonia pygidionotis
 Cetonia rhododendri
 Cetonia roelofsi
 Cetonia rutilans
 Cetonia sexguttata
 Cetonia sichuana
 Cetonia sicula
 Cetonia tane
 Cetonia viridescens
 Cetonia viridiopaca
 Cetonia viridiventris

Примечания 

Бронзовки
Насекомые Евразии
Роды жесткокрылых